

Geografia 
 La Parra – comune spagnolo
 La Parra de las Vegas – comune spagnolo
 Puerto Parra – comune colombiano

Persone 
 Parra (cognome) – cognome spagnolo, ebraico e portoghese
 Álvaro Parra – violinista cileno
 Ángel Parra – cantautore cileno, figlio di Violeta Parra
 Arantxa Parra Santonja – tennista spagnola
Edgar Peña Parra – arcivescovo cattolico venezuelano
 Fabio Enrique Parra Pinto – ex ciclista su strada colombiano
 Facundo Manuel Carlos Parra – calciatore argentino
 Isabel Parra – cantautrice cilena, figlia di Violeta Parra
 Iván Ramiro Parra Pinto – ex ciclista su strada colombiano
 José Humberto Quintero Parra – cardinale e arcivescovo cattolico venezuelano
 José Parra Martínez – ex calciatore spagnolo
 Luis Parra – politico venezuelano
 Mariana Isabel González Parra – schermitrice venezuelana
 Marisa Parra – culturista, attrice pornografica e attrice italiana
 Morgan Parra – rugbista francese
 Nicanor Parra Sandoval – poeta cileno
 Rajiv van La Parra – calciatore olandese
 Violeta Parra – cantautrice, poetessa e pittrice cilena